

События 
 Военные трибуны с консульской властью: Гай Юлий Юл, Публий Корнелий Косс и Гай Сервилий Агала. Диктатор (№ 12) Публий Корнелий Рутил Косс, начальник конницы Г. Сервилий Агала.
 Истёк срок перемирия на 400 месяцев (33 года и 4 месяца). Римляне возобновили войну с Вейями.
 93-и Олимпийские игры. В дополнительном состязании двуконных колесниц победил Евагор элеец, а в бегах — Евбот киренец.
 408/407 — Афинский архонт-эпоним Эвктемон. Эфор-эпоним Спарты Евархипп.
 Платон (427—347) (по отцу Аристону он был потомком царя Кодра, а по матери Периктионе был в родстве с Солоном) познакомился с Сократом и занялся философией.
 Возвращение Алкивиада в Афины.
 Кир Младший (423—401), сын Дария II и Парисатиды, назначен сатрапом Азии.

См. также

Примечания